Potok kan syfta på:
 Potok (ort i Kroatien, Moslavina), en ort i Kroatien
 Potok, Rijeka, en stadsdel i Rijeka i Kroatien